Gongsun () ist ein chinesischer Familienname:
 Gongsun Du († 204), Gouverneur zur Zeit der Drei Reiche
 Gongsun Gong, Gouverneur und Sohn des vorigen
 Gongsun Kang († 221), Gouverneur zur Zeit der Drei Reiche
 Gongsun Shu († 36), chinesischer Kriegsherr
 Gongsun Yuan (†238), Gouverneur zur Zeit der Drei Reiche
 Gongsun Yue, Offizier der Han-Dynastie
 Gongsun Zan († 199), Kriegsherr der späten Han-Dynastie

Außerdem bezeichnet Gongsun:
 Gongsun Longzi, das einzige erhaltene Werk der Míng-jiā-Schule.